Mužská čtyřhra Mutua Madrid Open 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve čtvrtfinále prohrál s Farahem a Cabalem.

Profesionální kariéru na turnaji ukončil barcelonský rodák, bývalá deblová světová trojka a olympijský vítěz Marc López, který během 23leté aktivní dráhy vyhrál ve čtyřhře i French Open a Turnaj mistrů.

Vítězem se stal sedmý nasazený, nizozemsko-britský pár Wesley Koolhof a Neal Skupski, který ve finále zdolal kolumbijské turnajové pětky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Získali čtvrtou společnou trofej, čtvrtou v probíhající sezóně a první v sérii Masters. Jejich celková zápasová bilance v odehrané části sezóny činila 30–7. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval jedenáctý deblový titul a pro Skupského to bylo desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  John Peers /  Filip Polášek (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (vítězové)
  Jamie Murray /  Michael Venus (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2022